Donnevert ist der Familienname folgender Personen:

 Max Donnevert (1872–1936), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter
 Richard Donnevert (1896–1970), deutscher Politiker (NSDAP)